Nojiri steht für:
 Hoei Nojiri (1885–1977), japanischer Schriftsteller
 Tomoki Nojiri (* 1989), japanischer Automobilrennfahrer
 (3008) Nojiri, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.